|-
|  ||  || 10 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 12 октября 1985 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 1 сентября 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9305) Hazard ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9306) Питтоспорум (Pittosporum) || 1987 CG || 2 февраля 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9307) Региомонтан (Regiomontanus) || 1987 QS || 21 августа 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9308) Randyrose ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9309) Платанус (Platanus) ||  || 20 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 18 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 25 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 15 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9313) Протеа (Protea) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 19 февраля 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (9315) Вайгель (Weigel) ||  || 13 августа 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9316) Рамнус (Rhamnus) ||  || 12 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 1 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 6 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9319) Hartzell ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 11 ноября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (9321) Алексконоплив (Alexkonopliv) || 1989 AK || 5 января 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (9322) Линденау (Lindenau) ||  || 10 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9323) Хирохисасато (Hirohisasato) ||  || 11 февраля 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 7 февраля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9325) Стоунхендж (Stonehenge) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9326) Рута (Ruta) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9327) Duerbeck ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 24 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9329) Николайметнер (Nikolaimedtner) || 1990 EO || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 3 марта 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9331) Фаннигензель (Fannyhensel) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9333) Хираимаса (Hiraimasa) ||  || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9334) Moesta ||  || 16 октября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 10 января 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (9336) Альтенбург (Altenburg) ||  || 15 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 17 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 25 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9339) Кимновак (Kimnovak) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9340) Уильямхолден (Williamholden) ||  || 6 июня 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9341) Грейскелли (Gracekelly) ||  || 2 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9342) Кэригрант (Carygrant) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9344) Клопшток (Klopstock) ||  || 12 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 12 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9346) Фернандель (Fernandel) ||  || 4 сентября 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 11 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9349) Люка (Lucas) || 1991 SX || 30 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9350) Васэда (Waseda) ||  || 13 октября 1991 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (9351) Ноймайер (Neumayer) ||  || 2 октября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 5 декабря 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9356) Элинеке (Elineke) || 1991 YV || 30 декабря 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (9357) Венесуэла (Venezuela) ||  || 11 января 1992 || Мерида || O. A. Naranjo
|-
| (9358) Форё (Fårö) ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9359) Fleringe ||  || 6 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 3 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9362) Миядзима (Miyajima) ||  || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9363) 1992 GR || 1992 GR || 3 апреля 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9364) Клузиус (Clusius) ||  || 23 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9365) Chinesewilson ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 17 ноября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 30 января 1993 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (9368) Эсаси (Esashi) ||  || 26 января 1993 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
|  ||  || 20 февраля 1993 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9372) Vamlingbo ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9373) Hamra ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9374) Sundre ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9375) Омодака (Omodaka) || 1993 HK || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9376) Тьонвиль (Thionville) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9377) Мец (Metz) ||  || 15 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9378) Нанси-Лоррейн (Nancy-Lorraine) ||  || 18 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9379) Дижон (Dijon) ||  || 18 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9380) Макон (Mâcon) ||  || 17 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9381) Лион (Lyon) ||  || 15 сентября 1993 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Эрик Эльст
|-
| (9382) Михоносэки (Mihonoseki) ||  || 11 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9383) Монтелимар (Montelimar) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9384) Aransio ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9385) Авиньон (Avignon) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9386) Хитоми (Hitomi) ||  || 5 декабря 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (9387) Tweedledee || 1994 CA || 2 февраля 1994 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, Т. Урата
|-
| (9388) Такэно (Takeno) ||  || 10 марта 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9389) Кондильяк (Condillac) ||  || 9 марта 1994 || CERGA || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 12 июля 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 14 августа 1994 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9392) Кавайон (Cavaillon) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9393) Апта (Apta) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9394) Маноск (Manosque) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9395) Saint Michel ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9396) Yamaneakisato || 1994 QT || 17 августа 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9397) Ломбарди (Lombardi) || 1994 RJ || 6 сентября 1994 || Стронконе || - 
|-
| (9398) Bidelman ||  || 28 сентября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9399) Pesch ||  || 29 сентября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 9 октября 1994 || Паломар || Элеанор Хелин, Кеннет Лоуренс
|}